Jan Kraus (1892–1930) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, podoficer Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Jan Józef Kraus (1894–1940) – major piechoty Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Jan Kraus (1895?–1929) – działacz niepodległościowy, kawaler Krzyża Niepodległości
 Jan Kraus (ur. 1898) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości, dowódca Brzozowskiego Batalionu ON
 Jan Kraus (ur. 1953) – czeski aktor, reżyser i dramaturg

Przypisy